Па́мятник Низами́ Гянджеви́ () — памятник выдающемуся поэту, классику персидской поэзии Низами Гянджеви, расположенный в столице Китая, в городе Пекин, в парке Чаоян. Автор памятника — известный китайский художник Юань Сикунь.

История 

Памятник был создан Юань Сикунем в ответ на приглашение азербайджанской стороны к празднованию 20-летия установления дипломатических отношений между Китайской Народной Республикой и Азербайджаном.

Торжественная церемония открытия памятника состоялась 6 декабря 2012 года в первой половине дня. В ней приняли участие посол Азербайджана в КНР Латиф Гандилов, советник Департамента Европы и Центральной Азии МИД КНР Су Фанцю, Генеральный секретарь Комитета по культурным организациям Государственного Совета КНР Цуй Юнъань, директор Пекинского художественного музея «Цзиньтай» и автор скульптуры Юань Сикунь, профессор Центрального университета национальностей Китая Ху Чжэньхуа и представители различных сфер общественности обеих стран.

Церемонию открытия памятника совершил посол Азербайджана в КНР Латиф Гандилов. Он рассказал присутствующим о достижениях поэта и мыслителя Низами Гянджеви. Выступая с речью, он отметил, что завершение бюста поэта является подарком в честь 20-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

Описание памятника 
Памятник представляет собой бюст поэта, изображающего его с тюрбаном на голове. На постаменте на китайском и английском языках написаны имя и годы рождения и смерти поэта, также фраза «Великий азербайджанский поэт, учёный и мыслитель» (, ). Внизу также приведено изречение поэта в переводе на азербайджанский и китайский языки:

Примечания

Ссылки 
 В Пекине установлен памятник Низами Гянджеви 
 В Пекине завершен памятник азербайджанскому поэту Низами Гянджеви 

Пекин
Низами Гянджеви
Здания и сооружения, построенные в 2012 году
Появились в 2012 году в Китае
Скульптуры 2012 года
Скульптуры по алфавиту